Apamea (Greco: Απάμεια) è il nome di numerose città ellenistiche dell'Asia occidentale, così denominate in onore di Apama I, la moglie persiana di Seleuco I Nicatore:

 Apamea – antica città greca e poi romana nell'attuale Siria
 Apamea – antica città della Mesopotamia nell'attuale Iraq
 Apamea – antica città sulle rive del Tigri nell'odierno Iraq
 Apamea – antica città nella Media, nell'attuale Iran
 Apamea di Bitinia – antica città della Bitinia nell'attuale Turchia
 Apamea – antica città dell'Osroene nell'attuale Turchia
 Apamea – antica città della Frigia nell'attuale Turchia
 Apamea Ragiana – antica città nella Media, nell'attuale Iran